Löschsand steht für:

 ein alternatives Löschmittel
 Schreibsand zum Trocknen von Tinte

Siehe auch: